Николай Кладо:
 Кладо, Николай Лаврентьевич (1862—1919) — генерал-майор, историк и теоретик русского флота.
 Кладо, Николай Николаевич (1909—1990) — советский кинокритик, киновед, педагог, сценарист и режиссёр. Сын Н. Л. Кладо.